Die Liste der UEFA-Europa-League-Endspiele enthält alle Finalbegegnungen seit Einführung des Wettbewerbs als UEFA-Pokal in der Saison 1971/72 im Überblick.

Die Endspiele und Sieger

Varia 
Von den 45 bisher ausgetragenen Endspielen (bis 1997 Hin- und Rückspiele gemeinsam betrachtet) gingen zehn in die Verlängerung. Drei wurden dann in dieser entschieden, wobei 2003 die sogenannte Silver-Goal-Regel in Kraft war. Da das Siegtor aber erst in der 2. Hälfte der Verlängerung fiel, spielte diese Regel für den Ausgang keine Rolle. Das Finale 2001 wurde durch Golden Goal für den FC Liverpool entschieden. In sechs Endspielen folgte im Anschluss an die Verlängerung ein Elfmeterschießen, da es auch nach Ende der Verlängerung noch unentschieden stand.

Das Finale des UEFA-Pokals 1973 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Liverpool musste am 9. Mai wegen Regens abgebrochen werden. Es wurde einen Tag später wiederholt.

Bis einschließlich der Saison 1996/97 wurde der UEFA-Pokal-Sieger in Hin- und Rückspiel ermittelt. Dabei gewann dreimal eine Mannschaft den Pokal aufgrund der mehr geschossenen Auswärtstore (Juventus Turin 1977, Eintracht Frankfurt 1980, Ajax Amsterdam 1992).

Vierzehnmal endete ein Endspiel (bis 1997 ggf. nur Hin- oder Rückspiel) mit einem Ergebnis von 1:0, elfmal mit 3:0, neunmal mit 1:1 und siebenmal mit 2:0.

Zehnmal standen sich Klubs aus demselben Land im Finale gegenüber, 1972 und 2019 aus England, 1980 aus Deutschland, 1990, 1991, 1995, 1998 aus Italien, 2007 aus Spanien, 2011 aus Portugal und 2012 wieder aus Spanien.

Viermal gewannen Mannschaften die sich als nationale Meister zunächst für die Champions League oder deren Qualifikation qualifiziert hatten (Galatasaray Istanbul 2000, ZSKA Moskau 2005, Schachtar Donezk 2009, Atlético Madrid 2018).

Seit der Einführung des Finalspiels bestritten zwei Mannschaften dies im eigenen Stadion (Feyenoord Rotterdam 2002 und Sporting Lissabon 2005), wobei aber nur Feyenoord es gewinnen konnte.

Mit Porto 2011 und Manchester United 2017 gewannen zwei nationale Pokalsieger.

Ranglisten der Austragungsorte 
Stand: 2022

Häufigster Austragungsort mit bisher vier Endspielen war das Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Turin ist die Stadt, in der mit fünf Partien in drei verschiedenen Stadien die meisten Endspiele stattfanden. Häufigster Gastgeber mit bisher 14 Endspielen ist Deutschland. Jeweils eines wurde in Österreich und in der Schweiz ausgetragen. Bis einschließlich der Saison 1996/97 werden Hin- und Rückspiel jeweils einzeln gezählt. Gelistet werden nur die Austragungsorte, in denen mindestens zweimal ein Endspiel stattfand.

Siehe auch 

 Liste der UEFA-Champions-League-Endspiele
 Liste der Endspiele des Europapokals der Pokalsieger
 Liste der Fußball-Europapokal-Endspiele deutscher Vereine

!
UEFA
!Europaleagueendspiele